Adriano Milani Comparetti (1948-2018) – medico e neuropsichiatra infantile italiano
 Andrea Comparetti (1745-1801) – medico e scienziato italiano
 Andrea Milani Comparetti (1948-2018) – matematico, astronomo e accademico italiano
 Domenico Comparetti (1835-1927) – filologo classico, papirologo, epigrafista, traduttore e accademico italiano
 Lorenzo Milani Comparetti, più noto come don Milani (1923-1967) – presbitero, scrittore, docente ed educatore cattolico italiano